Pavesi ist der Familienname folgender Personen:

 Attilio Pavesi (1910–2011), italienischer Radrennfahrer
 Carlo Pavesi (1923–1995), italienischer Fechter
 Donato Pavesi (18881946), italienischer Geher
 Eberardo Pavesi (1883–1974), italienischer Radrennfahrer
 Mario Pavesi (1909–1990), italienischer Unternehmer
 Pietro Pavesi (1844–1907), italienischer Zoologe und Politiker
 Stefano Pavesi (1779–1850), italienischer Komponist